Conflans kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Conflans-sur-Seine, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Conflans-sur-Loing, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Conflans-sur-Anille, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Conflans-Sainte-Honorine, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Conflans-en-Jarnisy, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,